Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 88 dans le monde.

 Route fédérale 88 en Allemagne
 , plusieurs autoroute inter-états aux États-Unis
 Route principale 88 en Finlande
 Route F88 en Islande
 Route européenne 88 en Turquie
  dans certains pays